Schloss Löwenberg steht für:

 Schloss Löwenberg (Murten), Schloss bei Murten, Schweiz
 Burg Löwenberg (Brandenburg), Herrenhaus im Land Brandenburg
 Burg Löwenberg (Schlesien), Zamek Książęcy w Lwówku Śląskim, Burg in Lwówek Śląski